Eggertingen (natuurgebied)
Eggertingen (plaats)
Hof van Eggertingen